Grand Prix Węgier 2003 (oryg. Marlboro Magyar Nagydj) – 19. Grand Prix Węgier, 18 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 13 w sezonie 2003 po raz 18. na torze Hungaroring. W odbywającym się 24 sierpnia 2003 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Fernando Alonso.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Węgry
2003
2003 na Węgrzech